Пётр Григо́рьевич Мака́ров:
 Макаров, Пётр Григорьевич (1898—1943) — советский военачальник, генерал-майор.
 Макаров, Пётр Григорьевич (1922—2006) — майор авиации, Герой Советского Союза.